Skelett bezeichnet:

 Skelett, Stützstruktur eines Lebewesens
 Skelettbauweise, ein Tragwerksprinzip
 Bodenskelett, Steine im Boden
 Skelett (Kategorientheorie), mathematischer Begriff
 Skelett (Kristallographie), spezielle Wuchsform bei Kristallen